NGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guam Agana Nas (Guam)
 NGM – società produttrice di telefoni cellulari